Гипускоасская операция — операция Гражданской войны в Испании, в результате которой армия испанских националистов захватила северную провинцию Испании Гипускоа, находящейся в руках республиканцев.

Предпосылки 
В конце июля войска Молы стали испытывать нехватку военного снаряжения (имелось лишь 26 000 патронов). Тогда, Франко организовал им поставку итальянского и немецкого (через Португалию) вооружения (и 600 000 патронов). 13 августа Мола встретился с Франко в Севилье и на встрече с ним принял решение о захвате Сан-Себастьяна и Ируна с целью отрезать басков от Франции в западной оконечности Пиреней.

Ход операции

Наступление на Сан-Себастьян 
Первоначально, план Гипускоасской операции был разработан Эмилио Молой с целью захвата Ируна и, тем самым, отрезать войска республиканцев на севере от Франции, а также соединиться с гарнизоном националистов в Сан-Себастьяне, что позволило бы им полностью подчинить город. Операция началась наступлением на Ирун, когда в Эндарлатсе был разрушен мост, что сделало невозможным попасть в город Когда пришло известие, что националисты осаждены в Куартель де Лойола в Сан-Себастьяне, Альфонсо Беорлеги развернул свои войска с запада к городу с целью снять осаду гарнизона националистов. Две другие группы войск, находившиеся на западе, также повернули к Сан-Себастьяну, надеясь тем самым отрезать отступление республиканцев из Бискайи. Несмотря на то, 27 июля гарнизон националистов сдался.

Наступление на Ирун 
Следующая попытка освободить из плена националистов в Сан-Себастьяне также закончилась неудачей, войска Беорлеги возобновили наступление на Ирун, отрезав северные провинции Гипускоа, Бискайу, Сантандер и Астурию от Франции, поставлявшей им вооружение, и в конечном итоге захватили его. 11 августа националисты захватили Толосу, Берлугьи взял Пикокету, главный горный хребет на подступах к Ируну. Телесфоро Монсон, баскский националист, специально приехал в Барселону просить помощи, так как у него насчитывалось всего лишь 1000 винтовок; баскский националист изъял всё золото из местного отделения банка Испании, на которые от собирался купить оружия во Франции, однако 8 августа французское правительство закрыло границу.

17 августа линкор франкистов Испания, крейсер Адмирал Сервера и эскадренный миноносец «Веласкo» подошли к Сан-Себастьяну и начали его обстрел. Вскоре Ju 52 начали бомбардировку Ируна и Сан-Себастьяна. Несмотря на всё прочее, националисты сдались республиканскому военачальнику  в Гипускоа.

Сдача Ируна и Сан-Себастьяна 
26 августа Беорлеги начал штурм Ируна, после упорных боёв, 3 сентября он взял город, но был ранен и вскоре умер. Отступающие анархисты подожгли город. Националисты начали преследование противника, в результате которого 13 сентября захватили Сан-Себастьян и подошли к границе провинции Бискайя. Наступление националистов закончилось провалом, так как на севере они, уже будучи истощёнными, столкнулись с сильным сопротивлением провинциальных сил, началась .

Последствия 
В результате операции националисты захватили территорию, площадью 2500 квадратных км, большое количество заводов. Потери французских баскских частей были незначительны. Тогда Индалесио Прието отдал приказ , согласно которому он был обязан не допустить его блокаду силами повстанцев.

Примечания

Литература 
 на английском языке
 
 
 
 на испанском языке
 
 
 

Сражения по алфавиту
Сражения гражданской войны в Испании
1936 год в Испании
Конфликты 1936 года